Біліонер () — перше легальне казино в Україні.

Загальна інформація 
Казино було відкрито 14 травня 2021 року в готелі Інтерконтиненталь за адресою Велика Житомирська вулиця, 2а, у історичному та діловому центрі Києва.

Примітки 

Казино
Організації Києва